Notas de entrega puede referirse a:
 Notas de publicación. Documentos que se distribuyen junto a los productos de software, frecuentemente cuando el producto aún está en desarrollo o en estado de pruebas (por ejemplo, en fase beta)
 Albarán. Un documento mercantil que acredita la entrega de un pedido.